Eckman ist der Name folgender Personen:
 Chris Eckman (* 1960), US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Multiinstrumentalist und Musikproduzent (siehe The Walkabouts)
 Mark Eckman (* 1959), US-amerikanischer Bischof

Sonstiges:
 Eckman Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika